1991 — музичний альбом польського гурту Republika. Виданий 1991 року лейблом Arston. Загальна тривалість композицій становить 43:48 у виданні Arston (LP) і 56:37 у виданні MMPP (CD). Альбом відносять до напрямку рок

Список пісень 
LP

 Сторона A

 "Kombinat" – 3:37
 "Republika" – 3:42
 "Układ sił" – 5:22
 "Zawroty głowy" – 4:52
 "Biała Flaga '91" – 4:48

 Сторона B

 "Balon" – 4:40
 "Lawa" – 3:09
 "Telefony" – 4:22
 "Sexy doll" – 4:56
 "Moja krew" – 4:20

CD

 Kombinat – 3:37
 Lawa – 3:09
 Republika – 3:42
 Układ sił – 5:22
 Balon – 4:40
 Zawroty głowy – 4:52
 Zawsze ty – 4:49
 Telefony – 4:22
 Sexy doll – 4:56
 Biała flaga '91 – 4:48
 Sam na linie – 3:56
 Gadające głowy – 4:04
 Moja krew – 4:20

Примітки 

Альбоми Republika
Музичні альбоми 1991